H16 oder H 16 steht für:
 Hauptstrasse 16, Hauptstrasse in der Schweiz und in Liechtenstein
 HMS Daring (H16), britischer Zerstörer
 Keratitis (ICD-10-Code), Entzündung der Hornhaut des Auges

H-16 steht für:
 Curtiss H-16, US-amerikanisches Langstrecken-Flugboot, Variante der Curtiss H4
 Piasecki H-16, US-amerikanischer Hubschrauber

Abkürzung